Джон де Варенн (; 30 июня 1286 — июнь 1347) — английский аристократ, 7-й граф Суррей, сын Уильяма де Варенна и Джоанны де Вер.

Биография 
Отец Джона был единственным сыном 6-го графа Суррея, но погиб на турнире в 1286 году, когда Джону было всего шесть месяцев. Поэтому Джон де Варенн наследовал своему деду в 1304 году.

Граф Суррей был среди вельмож, возмущённых возвышением фаворита Эдуарда II Пирса Гавестона и добившихся его изгнания. В 1311 году Варенн участвовал в захвате Гавестона, но он был против последовавшей расправы над ним, и в результате перешёл на сторону короля. Глава мятежников Томас Ланкастерский стал его злейшим врагом. После разгрома мятежа Варенн был в числе четырёх графов, схвативших Роджера Мортимера и в числе людей, приговоривших Томаса Ланкастерского к смерти в 1322 году.

Когда Мортимер бежал из Тауэра и поднял новый мятеж в союзе с королевой Изабеллой, Варенн и муж его сестры Эдмунд Фицалан, 9-й граф Арундел, признанный к тому времени его наследником, остались последними вельможами, поддерживавшими короля. Арундела обезглавили по приказу Мортимера, а Суррей в конце концов поменял сторону в конфликте и в числе прочих настаивал на отречении Эдуарда II в 1327 году.

Варенн осуществлял опеку над своим двоюродным братом Эдуардом Баллиолем и сопровождал его в Шотландию в походе, имевшем целью отвоевание трона. Эдуард сделал его в благодарность за услуги графом Стратхерном, но этот титул так и остался пустым звуком, так как закрепиться в Шотландии Эдуарду не удалось.

Джон де Варенн умер в 1347 году и был похоронен в Льюисе. Он был последним из рода Вареннов; после его смерти родовые владения и титулы перешли к его племяннику из рода Фицаланов.

Семья 
Джон де Варенн женился в 1306 году на внучке Эдуарда I Джоанне Барской, дочери Генриха III, графа Бара, и Элеоноры Английской. Супруги вскоре стали жить раздельно; граф Суррей добивался развода на том основании, что Джоанна была его родственницей и что он до брака с ней был помолвлен с Мод де Нерфорд, но ему было отказано. Детей в этом браке не было.

От Мод де Нерфорд у Варенна было несколько внебрачных детей.

Предки

Примечания 

Графы Суррей
Джон